Veere – miasto w Holandii
 Veere – gmina w Holandii
 Veere – wieś w Estonii, w gminie Kihelkonna
 Veere – wieś w Estonii, w gminie Pöide